Э́шли Кейн (после замужества Гриббл, ; род. 22 июля 1995, Даллас, Техас) — американская фигуристка, выступающая в парном катании с Тимоти Ледюком. Они — серебряные призёры чемпионата четырёх континентов (2018), бронзовые призёры этапа Гран-при Skate America (2018), победители турниров серии «Челленджер»: U.S. Classic (2018, 2019) и Мемориал Непелы (2018), чемпионы США (2019, 2022), чемпионы мира в составе команды США (2019).

С 2011 по 2016 год выступала в одиночном катании. Кейн — бронзовый призёр Мемориала Непелы (2014), бронзовый призёр Nebelhorn Trophy (2013) и вице-чемпионка США среди юниоров (2012).

С 2009 по 2012 год выступала в паре с , с которым они — чемпионы США среди юниоров (2011).

По состоянию на 27 октября 2019 года пара Кейн / Ледюк занимает 7-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Биография 
Эшли Кейн родилась 22 июля 1995 года в Далласе, штат Техас, в семье фигуристов. Её отец Питер Кейн — бывший австралийский фигурист, выступавший в парном катании, участник Олимпийских игр 1980 года. Мать — Дарлин Вендт — канадская фигуристка, выступавшая в спортивных танцах на льду. Эшли является племянницей Элизабет Кейн и двоюродной сестрой Шона Карлоу.

Карьера

Ранние годы 
Кейн встала на коньки в два года. Отец привёл Эшли в парное катание, когда ей было семь-восемь лет. 

На чемпионате США 2008 она в паре с Сергеем Сидоровым заняла восьмое место в категории «новисов» ().

Выступления с Рейганом 
В апреле 2009 года Кейн встала в пару с Джошуа Рейганом. В сезоне 2010/2011 годов, пара Кейн/Рейган приняла участие на двух этапах юниорской серии Гран-при. В Великобритании пара заняла шестое место, а на этапе в Чехии завоевала «серебро». В январе 2011 года они стали чемпионами США среди юниоров. На чемпионате мира среди юниоров, который проходил в Канныне, Кейн с партнёром остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

На следующий сезон Кейн и Рейган перешли на взрослый уровень. В октябре пара заняла четвёртое место на Кубке Ниццы. Через месяц, на этапе Гран-при Rostelecom Cup, они расположились на шестой итоговой позиции. На национальном чемпионате Кейн/Рейган также заняли шестое место. 24 февраля 2012 года Кейн и Рейган объявили о распаде своей пары.

В одиночном катании 
Как фигуристка-одиночница, Эшли Кейн участвовала в юниорской серии Гран-при в 2011 году. На чемпионате США она стала вице-чемпионкой страны среди юниоров. На своём первом взрослом международном старте, Кейн завоевала «бронзу» на Nebelhorn Trophy, уступив лишь японке Мики Андо и представительнице России Елене Радионовой.  

В следующем сезоне она приняла участие на двух этапах Гран-при. На Cup of China Кейн стала десятой, а на Rostelecom Cup восьмой. В октябре заняла третье место на турнире серии «Челленджер» Мемориал Ондрея Непелы. 

Сославшись на усталость, Кейн прекратила выступления в одиночном катании в сентябре 2016 года.

В паре с Тимоти Ледюком 
В мае 2016 стало известно об образовании пары Эшли Кейн / Тимоти Ледюк. На национальном чемпионате новая пара заняла третье место, и отправилась на чемпионат четырёх континентов, где стала девятой. 

Новый сезон 2017/2018 годов Кейн и Ледюк начали на турнирах серии «Челленджер» Lombardia Trophy, на котором они стали четвёртыми, и Nebelhorn Trophy, где пара финишировала на седьмой итоговой позиции. В январе 2018 года в Тайбэе Эшли Кейн и Тимоти Ледюк стали вице-чемпионами четырёх континентов, уступив чуть менее четырёх баллов соотечественникам Таре Кейн и Дэниелу О’Ши. 

В сезоне 2018/2019 годов пара стартовала с побед на U.S. Classic и Мемориале Непелы. Через месяц Кейн и Ледюк приняли участие на этапах Гран-при Skate America и Rostelecom Cup, где стали третьими и шестыми, соответственно. В январе 2019 года они завоевали титул чемпионов США, и вошли в состав сборной на чемпионат мира и чемпионат четырёх континентов. В Анахайме на чемпионате четырёх континентов Кейн с партнёром заняла четвёртое итоговое место, но дуэт показал лучший результат среди американских пар. В Японии на чемпионате мира пара финишировала на девятой позиции. Закончили сезон Эшли и Тимоти победой на командном чемпионате мира в составе команды США. 

В марте 2022 года, во время произвольной программы пар на чемпионате мира во французском Монпелье, фигуристка упала . Американка около минуты не могла подняться и держалась за голову. Медики унесли ее на носилках.

Программы 
(В паре с Тимоти Ледюком)

(В одиночном катании)

(В паре с Джошуа Рейганом)

Результаты 
(В паре с Тимоти Ледюком)

(В одиночном катании)

(В паре с Джошуа Рейганом)

(с Сергеем Сидоровым)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фигуристы США
Чемпионы США по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года